Gromada Stoczek (powiat lubartowski → radzyński) (s. Stoczek (Kocki))
 Gromada Stoczek (powiat łukowski → radzyński) (s. Stoczek)